Афраний Ганнибалиан — консул 292 года, префект претория, отец второй жены Констанция Хлора.
 Ганнибалиан Старший (Аннибалиан) — внук предыдущего, единокровный брат римского императора Константина I.
 Ганнибалиан Младший (Аннибалиан) — племянник римского императора Константина I, назначенный им «царем Понта» и одним из своих наследников.